São Cipriano (Resende), een plaats in de Portugese gemeente Resende
 São Cipriano (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Viseu